Het WTA-tennistoernooi van San Diego (officieel San Diego Open) van 2022 vond plaats van 10 tot en met 16 oktober 2022 in de Amerikaanse stad San Diego. Het was de 35e editie van het toernooi, voor het eerst sinds 2015; op dit niveau voor het eerst sinds 2013. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De titelhoudster uit 2015, Yanina Wickmayer, was haar titel niet komen verdedigen.

De kwalificante Donna Vekić (Kroatië), zelf slechts nummer 75 op de WTA-ranglijst, versloeg achter­een­volgens Maria Sakkari (WTA-7), Karolína Plíšková (WTA-19), Aryna Sabalenka (WTA-5) en Danielle Collins (WTA-18) en bereikte daarmee de finale.

Het eerste reekshoofd, Iga Świątek uit Polen, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij Vekić in drie sets. Świątek wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van San Diego op haar naam te schrij­ven. Het was haar elfde WTA-titel, de achtste van dat jaar. Zij won US$ 116.340 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

De titelhoudsters uit 2015, Gabriela Cé en Verónica Cepede Royg, hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Alle vier geplaatste teams 'deden wat zij moesten doen' en bereikten de halve finale.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Cori Gauff en Jessica Pegula won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Giuliana Olmos in de match-tiebreak. Het was hun derde gezamen­lijke titel. Gauff had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met één andere part­ner; Pegula ook drie, met verschillende partners.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Desirae Krawczyk uit de Verenigde Staten, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – in de halve finale werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

De Belgische Kimberley Zimmermann en Ljoedmyla Kitsjenok (Oekraïne) verloren hun openings­partij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

San Diego 2022
San Diego